HMY est un sigle qui peut désigner :
 Her Majesty's Yacht ou His Majesty's Yacht, le préfixe des noms des bateaux de plaisance de la Royal Navy ;
 HMY Victoria and Albert, un navire à vapeur anglais de la Royal Navy et yacht royal de la Reine Victoria du Royaume-Uni et du Prince consort Albert de Saxe-Cobourg-Gotha au xixe siècle
 HMY Iolaire, un yacht qui fit naufrage alors qu'il ramenait des marins qui avaient combattu dans la Première Guerre mondiale ;
 HMY Britannia, le dernier yacht royal britannique, en service de 1953 à 1997.

Voir aussi 
 HMY Airways (où HMY est l'abréviation de harmony), une compagnie aérienne canadienne à bas coûts